(1949-), critique littéraire et professeur italien,
 Giovanni Muzzioli (1854-1894), peintre italien,
  (1904-1941), footballeur italien,
 Simona Muzzioli (1973-), cycliste italienne.

Patronyme italien